Příjmení Grišin (, ) má více nositelů:

Alexej Grišin (* 1975), běloruský akrobatický lyžař
Jevgenij Grišin (1931–2005), sovětský rychlobruslař
Viktor Vasiljevič Grišin (1914–1992), sovětský stranický činitel